Valère Morland (1844-1916), un peintre, illustrateur et caricaturiste français.

 Ali Lamine Kab (1983-), un footballeur algérien.

Voir aussi 
 El Kab, le nom arabe de la ville antique de Nekheb, en Égypte
 KAB-500Kr (où KAB signifie Korrektiruyemaya Aviabomba ou bombe aérienne à trajectoire corrigée), une bombe soviétique à guidage laser, TV ou satellite
 Kab Distribution, une société canadienne spécialisée dans le média Internet